Балабановка — топоним на Украине.

Населённые пункты 
 Балабановка — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Балабановка — поселок в Богодуховском районе Харьковской области.
 Балабановка — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.

Микрорайон 
 Балабановка — микрорайон города Николаева, Николаевская область.